Елизавета Датская:

 Елизавета Датская (1485—1555) — принцесса Датская, в замужестве курфюрстина Бранденбурга.
 Елизавета Датская (1524—1586) — принцесса из династии Ольденбургов.
 Елизавета Датская (1573—1626) — дочь датского правителя Фредерика II из рода Ольденбургов.
 Елизавета Датская (1935—2018) — принцесса Датская.